Esistono più comuni francesi con questo nome

Sérignac – Lot
Sérignac – Tarn e Garonna